Xenos – nome commerciale della GPU usata nella Microsoft Xbox 360
 Xenos – termine greco antico con significati divergenti come "nemico straniero" e "amico rituale"
 Xenos – dorama giapponese del 2007